Le nom quadrature, du latin , signifie à l'origine « mise en carré ». Il a pris par la suite d'autres significations.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Une planète ou la Lune est en quadrature lorsque la différence de longitude céleste entre l'astre et le Soleil vaut 90°.

Mathématiques 
 Quadrature, calcul d'une aire. Une formule de quadrature est une expression dont l'évaluation permet le calcul numérique d'une intégrale.

Physique 
 En électricité et en électronique, deux signaux sinusoïdaux de même période sont en quadrature s'ils sont en déphasage de . Ce sens est analogue au sens astronomique, ci-dessus.
En optique quantique, les opérateurs quadratures sont des composantes du champ électrique analogues aux opérateurs position et impulsion.

Culture et société

Art 
 Quadratura ou quadrature, genre pictural baroque tendant à simuler des reliefs architectoniques sur les voûtes planes ou les murs intérieurs par effet de trompe-l'œil et de perspective.

Édition 
 Quadrature, revue trimestrielle qui s'adresse aux enseignants, étudiants, ingénieurs et amateurs de mathématiques.
 Quadrature, maison d'édition.

Conte 
 La Quadrature, collectif québécois de conteurs fondé par Céline Jantet.

Jeux 
 Quadrature, jeu de société.

Politique 
 La Quadrature du Net, collectif de citoyens dont le but est d'alerter la population d'éventuelles dérives législatives touchant aux libertés fondamentales dans le contexte d'Internet et du monde numérique.

Notes et références